This Is Your Life (Billy Paul), single uit 1972
 This Is Your Life (boek), een boek uit 2002 van auteur John O'Farrell
 This Is Your Life (single), een single van Banderas uit 1991
 This Is Your Life (televisieprogramma), een Amerikaanse reality-docuserie uit 1948